Вілле́р-Агро́н-Егізі́, Віллер-Аґрон-Еґізі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на схід від Парижа, 130 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Віллер-Агрон-Егізі на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-Агрон-Егізі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-Агрон-Егізі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-Агрон-Егізі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-Агрон-Егізі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена